Okręty US Navy o nazwie USS "Minah":

Pierwszy "Minah" (AM-370) miał być trałowcem typu Admirable. Budowa została przydzielona 11 kwietnia 1944 stoczni Puget Sound Bridge & Dredging Co. w Seattle. Prace przerwano 6 czerwca 1944.
Drugi "Minah" (AMc-204) był trałowcem typu PCS-1376. Był w służbie w latach 1944-1959.

Minah